Johann Jakob Dillen (1687-1747) – niemiecki botanik
 Koenraad Dillen (ur. 1964) – belgijski i flamandzki polityk oraz publicysta